Rieckenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jürgen Rieckenberg (1915–2003), Historiker 
 Ingeborg Köhler-Rieckenberg (geb. Rieckenberg; 1914–2015), deutsche Volkswirtin